Viva la revolución puede referirse a:
El lema o grito con el que se vitorea a la revolución; 
Uno de los nombres con el que se conoce a la fotografía más conocida del Che Guevara; 
Viva la Revolution, álbum musical; o
Tatuaje del líder del famoso grupo K-pop B.A.P, Bang Yongguk.